Michael Spence peut désigner :
 Michael Spence (né en 1943), un économiste américain ;
 Michael Spence, un monteur américain.